Coryphantha calipensis  es una especie  perteneciente a la familia Cactaceae.

Descripción 
Cactus de cuerpo globoso de color verde claro, puede medir más de 7,5 cm de alto y lo mismo de diámetro. Tubérculos de 2,5 cm de alto y ancho con una espina central curvada y de 10 a 16 radiales, todas de 1,5 cm. Las axilas entre los tubérculos están cubiertas de lanosidad blanquecina, más densa en la parte superior. Emite vástagos desde la base, tendiendo a formar masas más o menos compactas con la edad. Las flores, de color amarillo, pueden alcanzar los 6 cm de diámetro.
Presenta de 8 a 14 espinas centrales, blancas, con base amarillenta cuando jóvenes, rectas o ligeramente curvas y adpresas. Espina central una, rojiza a negra, con la edad blanca con ápice negro y uncinada. Podaríos romboidales con sus ápices orientados hacia arriba, areolas orbiculares a ovales. Planta solitaria o cespitosa, subglobosa o de globosa a cilíndrica, color verde claro.

Distribución 
Es endémica de Puebla en México.

Taxonomía 
Coryphantha calipensis fue descrita por Helia Bravo Hollis y publicado en Cactáceas y Suculentas Mexicanas 37(3): 72. 1992.
Etimología
Coryphantha: nombre genérico que deriva del griego coryphe = "cima o cabeza", y anthos, "flor", es decir "con flor en la cima de la planta"

calipensis: epíteto geográfico que alude a su localización en Calipan en el Estado de Puebla en México.

Sinonimia
 ''Coryphantha pallida calipensis

Referencias

Enlaces externos 

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Coryphantha&species=calipensis

calipensis
Flora de México